Richmond Valley (Australia)
 Richmond Valley (Stany Zjednoczone)